Osoby o tym nazwisku:
 Brett Holman – australijski piłkarz
 Frederick Holman – brytyjski pływak
 Nat Holman – amerykański koszykarz

Inne:
 (3666) Holman – planetoida z pasa głównego asteroid